Edward Boxer (1784–1855) – brytyjski admirał
 Edward M. Boxer  (1822–1898) – brytyjski generał i konstruktor broni